Аксу е топоним за географски обекти в Азия. На тюркски означава „бяла вода“. Може да се отнася до:

 Аксу – град в Китай
 Аксу (префектура) – префектура в Китай
 Аксу – град в Казахстан
 Аксу (река) – река, вливаща се в ез. Балхаш
 Аксу (приток на Тарим) – река, вливаща се в река Тарим